Stroop ist der Familienname folgender Personen:

 John Ridley Stroop (1897–1973), US-amerikanischer Psychologe
 Jürgen Stroop (1895–1952), SS-Gruppenführer, Anführer des Massenmordes im Warschauer Ghetto

Siehe auch:

 Stroop-Effekt